Le mot Larqué peut se référer à :

Patronyme 
 Jean-Michel Larqué, ancien joueur de football reconverti en journaliste
 Paul Rivière de Larque, homme politique français

Autre 
 Larqué Foot, émission de radio sur RMC animée par Jean-Michel Larqué.
 Le menhir de Larqué, dénommé aussi Peyre de Larqué, est un menhir situé sur la commune de Buanes dans le département des Landes. 
Patronyme basque